:

 Мураками — город в префектуре Ниигата.
 Император Мураками (926—967) — 62-й император Японии.
 Мураками (княжество) — феодальное княжество в Японии периода Эдо (1598—1871)
 Мураками — японская фамилия. Известные носители:
 Мураками, Аи (род. 1985) — японская хоккеистка на траве.
 Мураками, Дайсукэ (род. 1983) — японский сноубордист.
 Мураками, Дайсукэ (род. 1991) — японский фигурист-одиночник.
 Мураками, Канако (род. 1994) — японская фигуристка-одиночница.
 Мураками, Рэна (род. 1967) — японская модель и порноактриса.
 Мураками, Рю (род. 1952) — японский писатель и кинорежиссёр.
 Мураками, Такаси (род. 1965) — японский художник.
 Мураками, Харуки (род. 1949) — японский писатель.
 Мураками, Харутаро (1872—1947) — японский физик и астроном.

Другое 
 Мураками — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 «Мураками» — российская рок-группа из Казани.
 «Мураками» — песня группы «Сурганова и оркестр».